Die 5. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 25. Mai bis 3. Juni 1987 in Frankreich ausgetragen. Das Finale gewann Italien durch einen 1:0-Sieg über die Sowjetunion. Später entzog die UEFA den Italienern den Titel, weil Italien den Spieler Roberto Secci eingesetzt hat, für den nur ein irregulärer Altersnachweis vorlag. Der Titel ist vakant.

Die DDR erreichte zum ersten Mal nicht das Halbfinale.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Angers, Blois, Chaumont, Compiègne, Épinal, Évreux, Le Mans, Lorient, Lucé, Mantes-la-Ville, Montataire, Montbéliard, Mülhausen, Orléans, Paris, Poitiers, Quimper, Redon, Reims, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Saint-Ouen, Thouars, Tours, Vagney, Vannes und Vittel.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die Nationalmannschaft von  wurde somit zum zweiten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren. Der Titel wurde ihnen jedoch später wieder aberkannt, da mit Roberto Secci ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wurde.

Weblinks

Einzelnachweise 

1987
Fußballveranstaltung 1987
Fußball (Frankreich)
Sportveranstaltung in Frankreich